Sanjuanes puede referirse a:
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.